Бычков, Игорь:
 Бычков, Игорь Вячеславович (род. 1961) — российский математик, академик РАН.
 Бычков, Игорь Иванович (1958—2009) — футболист и футбольный тренер.
 Бычков, Игорь Сергеевич (род. 1994) — российский ватерполист.